John Wehausen (1913–2005), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
Wehausen, siehe Buggensegel